Rissoa listeri är en snäckart som beskrevs av Dall 1927. Rissoa listeri ingår i släktet Rissoa och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
listeri